Proba feminină de heptatlon de la Campionatul Mondial de Atletism din 2022 a avut loc în perioada 17-18 iulie 2022 pe Hayward Field din Eugene, SUA.

Numărul de puncte pentru calificare
Numărul de puncte necesar pentru calificare a fost 6420.

Program
<small>Ora este ora SUA (UTC-7)</small>

Rezultate

100 de metri garduri
Cursa de 100 de metri garduri a avut loc pe 17 iulie la 10:35.

Săritura în înălțime
Proba de săritura în înălțime a avut loc pe 17 iulie.

Aruncarea greutății
Proba de săritura în lungime a avut loc pe 17 iulie.

200 metri
Proba de săritura în lungime a avut loc pe 17 iulie.

Săritura în lungime
Proba de săritura în lungime a avut loc pe 18 iulie.

Aruncarea suliței
Proba de aruncare a suliței a avut loc pe 18 iulie.

800 metri
Cursa de 800 metri a avut loc pe 18 iulie.

Clasament final 
Clasamentul final este următorul:

Referințe

Probe la Campionatul Mondial de Atletism din 2022